Obst se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Fritz Jürgen Obst
 Matthias Obst